Кобахи́дзе () — грузинская фамилия.
 Кобахидзе, Александр Автандилович (род. 1987) — грузинский футболист.
 Кобахидзе, Герман (Гега) Михайлович (1962—1983) — советский актёр и террорист.
 Кобахидзе, Давид Степанович (1885—1947) — грузинский советский режиссёр.
 Кобахидзе, Ираклий Георгиевич (род. 1978) — грузинский политик, председатель парламента Грузии.
 Кобахидзе, Мамука (род. 1992) — грузинский футболист.
 Кобахидзе, Манана (род. 1968) — грузинский политик.
 Кобахидзе, Михаил Германович (1939—2019) — грузинский кинорежиссёр, сценарист, актёр и композитор.
 Кобахидзе, Пьер Калистратович (1907—1963) — грузинский советский актёр.
 Кобахидзе, Шота Семёнович (1916 — до 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Кабахидзе, Владимир Иванович (род. 1999) — российский футболист.